Stíhací závod mužů na Zimních olympijských hrách 2014 se konal v pondělí 10. února jako v pořadí druhý mužský závod biatlonu v lyžařském středisku v Centru biatlonu a běžeckého lyžování Laura nedaleko Krasné Poljany. Zahájení stíhacího závodu proběhlo v 19.00 hodin místního času UTC+4 (16.00 hodin SEČ).

Obhájcem olympijského zlata byl švédský biatlonista Björn Ferry, který závod dokončil na třicátém místě.

Vítězem se stal francouzský vicemistr světa z této disciplíny, Francouz Martin Fourcade, pro kterého to byla první zlatá medaile ze zimních olympijských her. Druhý v pořadí skočil český závodník Ondřej Moravec, který tak navázal na výkon svého reprezentačního kolegy Jaroslava Soukupa ze sprintu. Bronz putoval opět do Francie zásluhou Jeana-Guillaumea Béatrixe.

Výsledky

Reference

Externí odkazy 
 

Biatlon na Zimních olympijských hrách 2014